Autoroute A6 – autostrada della Francia
 Autoroute A6 – autostrada del Lussemburgo